Schack puede referirse a:
 Adolf Friedrich von Schack,  escritor, arabista, mecenas e hispanista alemán, también conocido en el ámbito hispánico como Adolfo Federico Schack o como conde de Schack.
 Benedikt Schack, 
 Schack August Steenberg Krogh
 Javier Canosa Schack